Svenska mästerskapet i ishockey 1946 var det 24:e svenska mästerskapet i ishockey. Till turnering hade 39 lag anmält sig, men vädret var dåligt och många lag fick lämna walkover. Av landsortslagen tog sig Västerås SK, Mora IK och Wifsta/Östrands IF till kvartsfinal. Till semifinalerna kom som vanligt IK Göta, AIK, Södertälje och Hammarby. I finalen den 7 mars möttes AIK och Södertälje SK och AIK vann med 5–1.

Kvalificering
31 januari: Leksands IF–Mora IK 4–5
31 januari: IK Westmannia–Västerås SK 0–9
1 februari: Sörhaga IK–BK Dixhof w.o.
1 februari: IK Warpen–Sandvikens IF w.o.
1 februari: Wifsta/Östrands IF–Heffners IF 13–1
3 februari: IFK Nyland–Wifsta/Östrands IF 1–6
10 februari: IK Sleipner–BK Forward 5–2

Matchträd

Matcher
Första omgången
1 februari: IFK Tumba–Hammarby IF w.o.
3 februari: Södertälje SK–IF Olympia 8–1
3 februari: BK Dixhof–Forshaga IF w.o.
6 februari: Sundbybergs IK–Atlas Diesels IF 4–6
6 februari: IK Göta–Vätans IK 8–1
7 februari: IFK Mariefred–Liljanshofs IF 5–4
7 februari: Nacka SK–UoIF Matteuspojkarna 7–0
7 februari: Årsta SK–Tranebergs IF 3–9
8 februari: Skuru IK–Södertälje IF 4–3
8 februari: AIK–Reymersholms IK 10–0
8 februari: Surahammars IF–Västerås SK 2–9
9 februari: Åkers IF–Westermalms IF 6–8
10 februari: Mora IK–Strömsbro IF 12–5
11 februari: Brynäs IF–Sandvikens IF 6–5
12 februari: IK Sleipner–Karlbergs BK 1–4
12 februari: Wifsta/Östrands IF–Skellefteå IF w.o.

Andra omgången
12 februari: Forshaga IF–AIK 1–7
12 februari: Westermalms IF–Tranebergs IF 2–6
14 februari: IK Göta–Karlbergs BK 4–3
14 februari: Västerås SK–Skuru IK 14–2
14 februari: IFK Mariefred–Hammarby IF 3–10
14 februari: Södertälje SK–Nacka SK 3–2
14 februari: Brynäs IF–Mora IK 2–4
17 februari: Wifsta/Östrands IF–Atlas Diesels IF 7–3

Kvartsfinaler
1 mars: Hammarby IF–Tranebergs IF 5–3
3 mars: AIK–Västerås SK 7–6
3 mars: Mora IK–IK Göta 5–7
3 mars: Södertälje SK–Wifsta/Östrands IF 14–1

Semifinaler
5 mars: Södertälje SK–IK Göta 3–1
5 mars: AIK–Hammarby IF 4–2

Final
7 mars: AIK–Södertälje SK 5–1
AIK:s mål gjordes av Lars Ljungman (2), Hans Lenkert, Östen Johansson och Tage Lindberg. Södertäljes mål gjordes av Birger Nilsson. Matchen spelades på Östermalms IP inför  åskådare.

Se även
 Division I i ishockey 1945/1946
 Division II i ishockey 1945/1946

Källor

Sport i Sverige 1946
Ishockeysäsongen 1945/1946
1946